Guss (in anderer Rechtschreibung bis 1996: Guß) bezeichnet:
 generell das schnelle Entleeren einer Flüssigkeit aus einem Gefäß, siehe Wiktionary: gießen – und davon abgeleitet:
 ein Verfahren und Erzeugnis der Metallverarbeitung, siehe Gießen (Metall)
 Kunstguss, eine künstlerische Gusstechnik und deren Kunstwerke
 Guss (Therapie), eine Anwendung in der Hydrotherapie
 ein Element der Kneipp-Medizin

Guss bezeichnet als Eigenname:
 Guss (Iowa), einen Ort im Adams County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Käthe Guss (1906–1994), deutsche Operettensängerin und Schauspielerin
 Kurt Guss (* 1943), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

Guß bezeichnet als Eigenname:
 den historischen Namen des Dorfes Guhsen, Ostpreußen; seit 1945: Guzy (Kowale Oleckie), Polen

GUSS steht als Abkürzung für:
 Gugging Swallowing Screen, ein Verfahren zur Evaluation des Schluckvermögens nach Schlaganfällen; siehe Schluckakt

Siehe auch:

 GUS (Begriffsklärung)
 Guus, Kurzform des niederländischen Vornamens Augustijn